Turbók Attila (1943–) újságíró, szerkesztő, költő
 Turbók Attila (1970–2022) asztaliteniszező